Miri, toponim na više lokacija
 Katcha-Kadugli-Miri jezik
 villa rustica na Mirima u Ostrvici